Quellenbach ist Gewässername und Teil von Gewässernamen:

 Quellenbach (Ehebach), linker Mündungsarm des Irrbachs (zum Ehebach) bei Krautostheim, Markt Sugenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Quellenbach oder Brunnthaler Quellbach, rechter Zufluss der Isar über den Steinbacher Teich an der Steinbacher Straße in Bogenhausen, kreisfreies München, Bayern; früher Oberlauf des Brunnbachs, siehe Brunnbach (München)#Geschichte

Siehe auch:
 Grüblesquellenbach, linker Zufluss eines linken Teilungsarms des Heimbachs (zur Glatt) unterhalb von Römlinsdorf, Stadt Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Quellbach
 Siebenquellenbach